Panyingkiran (Ciamis), een plaats in Indonesië
Panyingkiran (Purwadadi), een plaats in Indonesië
Panyingkiran (Panyingkiran), een plaats in Indonesië
Panyingkiran (Jatitujuh), een plaats in Indonesië
Panyingkiran (Rawamerta), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing